Mouloud peut désigner dans certains pays la fête de Mawlid.

Par extension, c'est aussi un prénom berbère, porté notamment par :
 Mouloud Achour (écrivain), né en 1944 en Grande Kabylie, écrivain.
 Mouloud Achour, né en 1980, animateur de télévision et journaliste français.
 Mouloud Akkouche (1962-) romancier.
 Mouloud Aounit (1953-2012), homme politique français.
 Mouloud Feraoun (1913-1962), écrivain algérien d'expression française, né à Tizi Hibel en haute Kabylie (Algérie française).
 Mouloud Hamrouche (1943-), homme politique algérien.
 Mouloud Iboud (1953-), ancien footballeur algérien.
 Mouloud Mammeri, (1917-1989), écrivain, anthropologue et linguiste algérien, dont le nom a été donné à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Voir aussi 
 Mouloudia (homonymie)
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme